Plaats in Indonesië
 Situmbaga (Angkola Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Situmbaga (Dolok), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Situmbaga (Halongonan), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra